Tami Monroe, nascida como Jessica Wells (Nova Iorque, 6 de março de 1970) é uma ex-atriz pornográfica estadunidense.

Biografia 
Tami fez cerca de 121 filmes entre os anos de 1989 e 2001. Por conta dos seus 1,47 de altura, ficou conhecida como a "menor estrela pornô do mundo" (excetuando-se das atrizes anãs).

Tami fez quase tudo no cinema pornô. Fez muitas cenas héteros/convencionais, mas também fez muitas cenas de lesbianismo, bem como filmes de bondage e fetiche.

Foi incluída no Hall Of Fame do AVN em 1999.

Vida pessoal 
Em 1989, Tami casou-se com o músico Dana Strum, ex-baixista da banda de glam metal Slaughter. Separaram-se em 1990. Foi também casada com o produtor pornô Charles Zicari até 2002.

É irmã da também ex-atriz pornô Tara Monroe.

Naturais de Nova Iorque (cidade)
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos eróticas dos Estados Unidos